Бурелом:

 Бурелом — поломанные бурей деревья в лесу.
 Бурелом — деревня Жерновского сельского поселения Долгоруковского района Липецкой области.